O  Hagia Sophia, agora o Museu Hagia Sophia, é uma antiga igreja e mesquita localizada na cidade de  Trabzon no noroeste da Turquia. A construção data do século XIII quando Trabzon era a capital do Império de Trebizonda. É localizada perto da beira do mar e é um dos poucos sítios bizantinos ainda existentes na área. 

A Hagia Sophia foi construída entre 1238 e 1263. Depois que  conquistou a cidade em 1461, a igreja foi convertida em uma mesquita. Durante o breve período em que a cidade estava nas mãos da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi usado pelas Forças Armadas da Rússia como hospital e depósito. De 1958 a 1964, o local foi restaurado com a ajuda da Universidade de Edimburgo. 

A Hagia Sophia é um importante monumento do final da arquitetura bizantina. Os afrescos do século XIII, revelados na mais recente restauração, ilustram temas do Novo Testamento.

Ver também
 Arte bizantina

Arquitetura sacra bizantina
Império de Trebizonda